A Vu Tan vagy vutan jelentései:
 vutan (武旦), a kínai operák egyik női szereplőtípusa
 Vutan (乌丹), település Belső-Mongóliában
 Vu Tan, Tang Zsuj-cung kínai császár (662–716) 698 és 705 között használt személyneve
 Vu Tan (巫丹, 1968), kínai röplabdázó